Ранбир Раџ Капур (; 14. децембар 1924 — 2. јун 1988) индијски је филмски глумац, продуцент и режисер. Рођен је у Пешавару као син глумца Притхвираџа Капура – био је члан породице Капур која је дала неколико звијезда из Боливуда. 

Капур се сматра једним од највећих и најутицајнијих глумаца и филмских стваралаца у историји Боливуда. Добио је неколико признања, међу којима су 3 националне филмске награде и 11 Filmfare награда у Индији. Filmfare награда за животно дјело носи име Раџа Капура. Био је два пута номинован за награду Златна палма на Канском филмском фестивалу за своје филмове Awaara (1951) и Boot Polish (1954). Његов наступ у филму Awaara сврстан је међу десет најбољих и највећих наступа свих времена од стране магазина Тајм. Његови су филмови привукли свјетску публику, нарочито у Азији и Европи. Звали су га „Кларком Гејблом индијске филмске индустрије”.  

Влада Индије одликовала га је Падма бхушан наградом 1971. године за допринос у умјетности. Највишу индијску награду у кинематографији, награду Дадасахеба Фалке, додијелила му је 1987. године Влада Индије.

Филмографија

Референце

Литература 

 
 
 Rajadhyaksha, Ashish; Willemen, Paul. Encyclopedia of Indian Cinema. London: British Film Institute; New Delhi: Oxford University Press, 1994
 Kishore, Valicha. The Moving Image. Hyderabad: Orient Longman, 1988

Спољашње везе 

 

Рођени 1924.
Умрли 1988.
Индијски глумци